Grünenbaum bezeichnet

 einen Ortsteil von Halver im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Grünenbaum (Halver)
 einen Ortsteil von Kierspe im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Grünenbaum (Kierspe)
 einen Ortsteil von Radevormwald im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Grünenbaum (Radevormwald)
 einen Ortsteil von Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Grünenbaum (Wipperfürth)
 eine Ortslage von Wuppertal-Elberfeld (früher zu Dönberg), Nordrhein-Westfalen, siehe Grünenbaum (Dönberg)
 eine Ortslage von Wuppertal-Ronsdorf, Nordrhein-Westfalen, siehe Grünenbaum (Ronsdorf)